Wachtmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Wachtmeister (1643–1699), schwedischer Feldmarschall
 Carl Wachtmeister (Außenminister) (1823–1871), schwedischer Diplomat, Gesandter und Außenminister
 Carl Hans Wachtmeister (1689–1736), schwedischer Admiral
 Constance Wachtmeister (1838–1910), französisch-englische Theosophin
 Hans Wachtmeister († 1590), schwedischer Feldmarschall
 Hans Wachtmeister zu Johannishus (1641–1714), schwedischer Admiral, Feldherr und Politiker
 Rosina Wachtmeister (* 1939), österreichische Künstlerin

Wachtmeister steht des Weiteren für:
 Wachtmeister (Adelsgeschlecht), schwedisches Grafengeschlecht
 Wachtmeister, ein militärischer Unteroffiziersdienstgrad
 Wachtmeister Studer, eine Detektivgestalt des Schweizer Autors Friedrich Glauser
 Wachtmeister Zumbühl, ein Schweizer Spielfilm